Ramberg kan verschillende betekenissen hebben:

Plaatsen 
 Ramberg (Rijnland-Palts), een gemeente in Rijnland-Palts, Duitsland.
 Ramberg (Noorwegen), een dorp in Flakstad, Noorwegen
 Rambergsvallen, een multifunctioneel stadion in Göteborg, Zweden.
 Ramberg (straat), een straat in Leuven, België.

Personen 
 Hans Erik Ramberg, een voormalig Noors profvoetballer.

Andere 
 De Ramberg-Bäcklund-reactie, een organische reactie.